Брендализм (бренд и вандализм) — анти-рекламное движение, призывающее крупные корпорации и государства отказаться от лицемерия.

История 
Формально сформировалось в июле 2012 года в Лондоне, когда 26 британских художников провели кампанию «субреклама», в рамках которой они разместили рекламные объявления на рекламных щитах в пяти английских городах .

В мае 2014 года 40 активистов брендализма заменили 365 наружной рекламы в 10 британских городах, на автобусных остановках и в других местах монохромным искусством. Плакаты были призваны вызвать антирекламу .

Примечания 

Современное искусство